Данлоп () — шотландське прізвище, як походить від назви місцевості Данлоп (Dunlop) в Каннінгемі, північній частини Ершиира. Перша частина слова походить від  — «форт, укріплене місце», походження другої частини достовірно невідомо, за однією з версій походить від гельського слова laib (lub), що означає «звивистий».

Інші варіанти прізвища — Dunlap, Dunlapp, Dunlape, Dunlopp, Dunlope, Dunloup, Downlop, Dalape, Delap, DeLap, Delappe, Dulop, Dulap, Dulape, Dullope, Donlop, Donlap, Dunlip, Dewlap.

Відомі носії 
 Джеймс Данлоп (1793–1848) — австралійський астроном.
 Джон Бойд Данлоп (1840–1921) — ірландський ветеринар шотландського походження, винахідник пневматичної шини, один із засновників компанії «Dunlop Tyres».
 Девід Данлоп (1859-1931) — британський яхтсмен, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1908 року.
 Френкі Данлоп (1928–2014) — американський джазовий ударник.

Посилання 
 

Шотландські прізвища